Элис де Ласи (; 25 декабря 1281, Денби, Денбишир, Уэльс — 2 октября 1348) — английская аристократка, 4-я графиня Линкольн в своём праве. Была одной из самых богатых наследниц Англии и трижды вступала в брак. Её мужьями последовательно становились Томас Плантагенет, 2-й граф Ланкастер, Эвбул ле Стрейндж, барон Стрейндж, и Хью де Фрейн. Потомства графиня не оставила. Владения Элис после её смерти отошли к младшей ветви Плантагенетов.

Предки 

</center>

Примечания 

Графы Линкольн
Род Ласи